

Persone 
 Enzo Nenci (Mirandola, 1903 – Virgilio, 1972), scultore e disegnatore italiano
 Francesco Nenci (Anghiari, 1782 – Siena, 1850), pittore italiano 
 Franco Nenci (Livorno, n. 1935), ex pugile italiano
 Giuseppe Nenci, (? 1924 – Pisa, 1999), storico, filologo classico, archeologo e grecista italiano

Altro 
 Nenci – gruppo etnico della Russia